Ел Оргуљо има више значења:

 Ел Оргуљо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Оргуљо (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Оргуљо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Оргуљо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оргуљо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику